Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2007 года прошёл с 9 по 11 февраля в Херенвене (Нидерланды).

Среди женщин 
На чемпионат приехали 14 спортсменки из Европы (Германия — 4, Нидерланды — 4, Россия — 3, Чехия — 2 и Норвегия −1), 6 из Северной Америки и Океании (Канада — 4 и США — 2), 4 из Азии (Япония — 3 и Китай — 1).

День 1

500 метров

День 2

День 3

5000 метров

Итоговая таблица

Среди мужчин

День 1

День 2

1500 метров

День 3

10000 метров

Итоги

Ссылки 
 Официальный сайт
 Resultaten op IsuResults.eu

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Февраль 2007 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью